Диверсионно-разве́дывательная гру́ппа (ДРГ) — подразделение специального назначения, используемое для разведки и диверсий в тылу противника в военное и предвоенное время с целью дезорганизации тыловых учреждений, уничтожения или временного выведения из строя важнейших промышленных предприятий, военных объектов, транспорта, связи, а также сбора информации о противнике. Относится к малым подразделениям, обычно имеет численность до 20 человек.

ДРГ, как правило, является штатным подразделением специального назначения армии и флота. Члены ДРГ проходят специальную подготовку по минно-подрывному делу, огневой, физической, психологической, парашютно-десантной, подводной, альпинистской подготовке, способны действовать автономно на территории противника длительное время.

Переброска (засылка) ДРГ в тыл противника производится различными способами: скрытным переходом линии фронта пешком или на машинах, десантированием с самолётов (вертолётов), высадкой на побережье с подводных лодок, катеров и т. п.

В ходе выполнения поставленной задачи ДРГ действует скрытно, способна в предельно сжатые сроки преодолевать большие расстояния. Небольшая, как правило, численность группы повышает её скрытность, маневренность и мобильность, что осложняет мероприятия по её поиску и ликвидации.

В ходе боевых действий диверсионная работа в случае достижения желаемого результата способна причинить противнику не меньший урон, чем боевые действия частей и соединений.

Задачи ДРГ 
 выведение из строя тыловых учреждений, военных объектов противника;
 дезорганизация работы транспорта и связи противника;
 распространение паники среди войск противника и мирного населения;
 сбор разведданных о передвижении, дислокации, вооружении и количестве войск противника, его военно-экономическом потенциале, промышленных объектах военного значения, транспортных коммуникациях и коммуникациях связи;
 уничтожение высшего и среднего командного состава противника, назначенных политических и административных деятелей.

Правовые аспекты деятельности ДРГ 
Диверсионно-разведывательная группа действует в рамках общепринятых норм международного и военного права. Согласно международным соглашениям и законам ведения войны, диверсионные мероприятия допускаются только в военное время в отношении объектов армии, флота, военно-промышленного комплекса, средств связи и транспортных коммуникаций государства-противника, официально находящегося в состоянии войны. Нарушение этих правил расценивается как терроризм и влечет уголовную ответственность за военные преступления как членов таких групп, так и политических лидеров, отдавших преступный приказ.

В соответствии с нормами международного гуманитарного права личный состав ДРГ пользуется статусом комбатантов на общих основаниях и имеет право осуществлять диверсионные мероприятия в отношении:
 личного состава противника, воюющего с оружием в руках;
 военных сооружений;
 военной техники (корабли, бронетехника, самолеты и т. д.);
 средств ведения войны (транспорт, участвующий в перевозке войск, снабжения, мосты, тоннели, средства связи и т.д);
 предприятий военно-промышленного комплекса;
 определённых объектов и сил противника (уничтожение их).

Запрещается осуществлять диверсионные мероприятия в отношении:
 мирного населения;
 медицинских учреждений и транспорта (в том числе подчинённых военным), учреждений Красного Креста;
 объектов гражданского и гуманитарного назначения.

В ходе выполнения боевой задачи личный состав диверсионно-разведывательных подразделений обязан носить военную форму или видимые отличительные знаки своей страны. Сбор разведданных или осуществление диверсионных мероприятий в форме чужого государства или в гражданской форме одежды расценивается как шпионаж или терроризм и в случае захвата в плен лишает членов ДРГ статуса военнопленных и влечёт за собой общеуголовную ответственность.

В связи с этим диверсионно-разведывательную группу следует отличать от террористической группы. Первая действует в правовом поле, имеет ведомственную принадлежность к вооружённым силам или спецслужбам отдельно взятого государства.

См. также 
 Разведывательно-поисковая группа
 Оперативная разведка

Ссылки 
 Диверсионно-разведывательные формирования
 Астраханская диверсионно-разведывательная спецшкола № 005
 Разведгруппы ГБ и ГРУ на территории Восточной Пруссии (Калининградская область)
 Понятие юридической ответственности военнослужащих и её виды — учебник Военное право
 Законы войны
 Александровский С. В. Мифы и правда о группе «Максим-66» // Донской временник. Год 2016-й / Дон. гос. публ. б-ка. Ростов-на-Дону, 2015. Вып. 24. С. 80-86.

Формирования специального назначения
Войсковая разведка
Правила ведения войны
Война
Разведывательные формирования